

Francia 
 Eschweiler, oggi Eschwiller – comune del dipartimento del Basso Reno (Alsazia)

Germania 
 Eschweiler – città della Renania Settentrionale-Vestfalia
 Eschweiler über Feld – frazione del comune di Nörvenich (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Lussemburgo 
 Eschweiler – comune nel distretto di Diekirch